Альберто Батори (, 26 февраля 1884, Виареджо — 5 ноября 1923, там же) — итальянский ,  и . Победитель неофициального чемпионата Италии (1-го турнира журнала «L’Italia Scacchistica»).

Родился в семье моряка.

Изначально занимался шахматной композицией. В 1905 году получил почетный отзыв на конкурсе журнала «Schweizerische Schachzeitung». Состоял в американской организации проблемистов «Good companion», основанной А. К. Уайтом. В 1919 году получил 1-й приз на конкурсе этой организации.

Возглавлял отдел композиции журнала «L'Italia Scacchistica». С 1916 г. был главным редактором журнала.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Adriano Chicco e Giorgio Porreca, Dizionario enciclopedico degli scacchi, ed. Mursia, 1971.

Ссылки 
 ∼ 15 problemi di Alberto Batori sul PDB Server
 Партии А. Батори в базе Chessgames
 Личная карточка А. Батори на сайте 365Chess